Знамя Коммунизма - хутор в Кущёвском районе Краснодарского края Российской Федерации.
 «Знамя коммунизма» — газета, выходящая в городе Ангарске Иркутской области Российской Федерации.
 «Знамя коммунизма» — газета, выходившая в городе Красный Луч Луганской области УССР.
   — газета, в советское время выходившая в городе Виноградов Виноградовского района Закарпатской области УССР.
 «Знамя коммунизма (Большевистское знамя)» — газета, выходившая в городе Одесса.
 «Знамя коммунизма» — газета, выходящая (ныне под названием «Черкаський край») в городе Черкассы.
 «Знамя коммунизма» — газета, выходящая (ныне под названием «Отечество») в городе Яранске Кировской области Российской Федерации.

Примечания